Пространство Харди — особый вид функциональных пространств в комплексном анализе, аналог -пространства из функционального анализа. Названо по имени английского математика Харди.

Определение 
Пространство Харди  при  — это класс голоморфных функций на открытом единичном круге на комплексной плоскости, удовлетворяющих следующему условию
 
Левая часть этого неравенства называется -нормой в пространстве Харди или просто нормой Харди для , и обозначается .
Как и в случае -пространств, данная норма обобщается на случай  как
 

Для случая  можно показать, что  является подмножеством множества .

Применения 
Подобные пространства применяются как в классическом математическом анализе, так и в других ветвях анализа и его приложениях, например, гармоническом анализе, теории управления (в частности, для синтеза робастных систем управления) и теории рассеивания.

См. также 
 H∞-управление
 Теорема Фату

Комплексный анализ
Функциональный анализ
Топологические пространства функций